Grüttner ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Grüttner (1881–1929), deutscher Mathematikdidaktiker
 Bruno Grüttner (1896–1981), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Erhard Grüttner (* 1938), deutscher Grafikdesigner, Plakatkünstler und Illustrator; von 1995 bis 2007 Professor für Grafikdesign an der Hochschule Anhalt
 Frank Grüttner (1940–2019), deutscher freischaffender Maler
 Gerhard Grüttner (1889–1918), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Joanic Grüttner Bacoul (* 1995), deutsch-französischer Basketballspieler
 Marco Grüttner (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Michael Grüttner (* 1953), deutscher Historiker
 Richard Grüttner (1854–1919), deutscher Bildhauer
 Roswitha Grüttner (* 1939), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rudolf Grüttner (* 1933), deutscher Gebrauchsgrafiker und Briefmarkenkünstler
 Stefan Grüttner (* 1956), deutscher Politiker (CDU), Hessischer Staatsminister a. D.

Siehe auch:

 Krüttner